Олекшицы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Олекшицы — агрогородок в Берестовицком районе Гродненской области.
 Олекшицы — деревня в Волковысском районе Гродненской области.